Бгишам Сахни (; , Равалпинди, Британская Индия — 11 июля 2003, Дели) — индийский  и , , , общественный деятель. Доктор наук.

Биография 
Родился в семье состоятельного торговца тканями в Равалпинди. Брат актёра Балраджа Сахни.

Обучался в государственном колледже в Лахоре, где в 1937 году получил степень магистра английского языка. Продолжил учёбу в Халса-колледже в Амритсаре. В 1958 году получил степень доктора наук в Пенджабском университете. Свободно владел английским, пенджаби, урду, санскритом.

Марксист. Участник Индийского национально-освободительного движения. В 1942 году был арестован. После освобождения Сахни поселился в Амритсаре.

В конце 1940-х годов вместе с братом переехал в Бомбей, где работал актёром в Индийском народном театральном обществе. В 1950 году отправился в Дели, где работал преподавателем в местном колледже. В 1957 году по приглашению Советского Союза приехал в Москву, где работал переводчиком с русского языка на хинди. В 1963 году вернулся в Индию. За время нахождения в СССР перевёл около 25 книг российских и советских классиков.

В 1965—1967 годах — главный редактор журнала «Новая история». Избирался генеральным секретарём Прогрессивной ассоциации писателей, был основателем и главой «SAHMAT» — организации содействия межкультурному взаимопониманию, основанной в память убитого театрального художника Сафдара Хашми.

С 1980 года снялся в нескольких кинофильмах — «Призывы к Мохан Джоши» (1984), «Темнота» (1986), «Касба» (1991), «Маленький Будда» (1993), «Мистер и миссис Айер» (2002).

В 1993 году был членом совета литературной Академии Индии (до 1997).

Его сын Варун Сахни стал астрофизиком.

Творчество 
Бгишам Сахни — автом более сотни рассказов, 5 романов, ряда новелл. Самым известным его произведением является Tamas («Тьма», 1974), посвящённое Индо-пакистанской войне 1947—1948 годов, которое было отмечено премией Академии Сахити (Сахитья). В 1986 году по его мотивам снят кинофильм, в котором сыграл сам автор. Также известными являются произведения «Бхагья Рекха», «Пахла Патх», «Бгатакти Ракхем», «Нисчар», «Гулали ка хель», «Поезд достиг Амритсаре», «Волшебная кисточка». Также является автором автобиографии и многих детских книг.

Создал 5 театральных пьес («Хануш», 1977), «Мадхава», 1982), популярных до сих пор, которые выдержали несколько постановок.

Награды 
 Падма бхушан (1998)
 Премия Литературной академии Индии (1975)
 Lotus Prize for Literature (1981)
 Премия правительства штата Уттар-Прадеш
 Стипендиат Академии Сахити
 Премия «Цвет нации» на Международном театральном фестивале в России за спектакль «Мадхави» (2004)
 Премия Мадхья-Прадеш имени Кала Сахития Паришада за пьесу «Хануш»
 Академическая премия Sangeet Natak (2001)
 Премия Академии Сахити (2002)
 Национальная премия им. Сайеда лучшему писателю на хинди (2002) и др.

Примечания

Литература 
 Sharma, Rajendra (2003-07-19). «A life of commitment: Bhisham Sahni, 1915—2003». Frontline magazine. Retrieved 2006-08-22

Ссылки 
 Bhisham Sahni

Писатели на хинди
Общественные деятели Индии
Детские писатели Индии
Биографы
Доктора наук
Лауреаты премии Литературной академии Индии